Каннон-Фолс (город, Миннесота) — город в округе Гудхью, штат Миннесота, США.
 Каннон-Фолс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.